Nederlandse personen
 Erik Visser (politicus) (1935-1977), D66-politicus
 Erik Visser (musicus) (1951), gitarist (o.a. van Flairck), componist, producent